

Geografia

Austria 
 Maria Wörth – comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)
 Wörth – frazione di Enzenreith, comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Wörth – frazione di Gnas, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Wörth – frazione di Kirchberg an der Raab, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Wörth – frazione di Pöchlarn, città nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Wörth – frazione di Rauris, comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Wörth – frazione di Sankt Pölten, città statutaria (Bassa Austria)
 Wörth an der Lafnitz – ex comune ora frazione di Rohr bei Hartberg, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Francia 
 Wörth an der Sauer – antico nome tedesco di Wœrth, comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Donauwörth – città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Wörth – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Wörth am Main – città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Wörth am Rhein – città nel circondario di Germersheim (Renania-Palatinato)
 Wörth an der Donau – città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Wörth an der Isar – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Pagine correlate 
 Worth – pagina di disambiguazione
 Wört – comune tedesco nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)